Češnjevek (Cerklje na Gorenjskem)
Češnjevek (Trebnje)